Replay Reggae gavs ut den 26 maj 2004 som ett samlingsalbum med dance versioner av kända reggaelåtar.

Låtlista
Here comes the rain - Chrissy D    
Dilemma - Savanna Feat. Davida   
Your love is my love - Terry Linen    
By your side - Ghost   
Fill me in - Lloyd Brown    
If you had my love - Ce'cile feat. Saba   
Murder in the dancehall - Papa Dee Feat. General Degree & Richie Stephens    
Baby can I hold you - Sanchez   
Faith - Tony Curtis    
It must have been love - Desmond Foster    
Do you believe - Ghost 
Fiesta - 14 K   
Want you back - Singing Melody    
What can I do - Donna Marie    
Sexual healing - Jimmy Riley   
U remind me - Anthony Cruz    
Changez - Ce'Cile    
The world's greatest - Terry Linen    
Easy - Jinny Lindsay

Musikalbum 2004

Replay Dance Mania